R41 peut faire référence à :

Chimie 
 R41 désigne le fluorométhane, selon la liste de réfrigérants,
 R41 est la phrase de risque « Risque de lésions oculaires graves.»,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres Fluorométhane